Strays ist der Titel folgender Werke:
 Strays, deutscher Titel Strays – Blutige Krallen, US-amerikanischer Horror-Fernsehfilm von John McPherson (1991) 
 Strays, deutscher Titel Strays – Lebe Dein Leben, US-amerikanisches Filmdrama von Vin Diesel (1997)
 Strays (2003), US-amerikanisches Filmdrama von Ben Robbins (2003) 
 Strays, deutscher Titel Doggy Style, US-amerikanischer Spielfilm von Josh Greenbaum (2023)
 Strays (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (2021–2022) 

Siehe auch:
 Stray, Begriffsklärung